Patriarcado puede referirse a:

 patriarcado (sociología), tipo de organización social;
 patriarcado (feminismo), concepto de teoría feminista;
 patriarcado (cristianismo), conjunto de diócesis encabezadas por un patriarca.